Habrochroma är ett släkte av fjärilar. Habrochroma ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Björnspinnare
Habrochroma